Theodosianer bezeichnet

 Theodosianische Dynastie
 Feodosijaner (eine priesterlose Glaubensgemeinschaft der Altgläubigen)